Schneidratus ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Schneidratus (1908–2001), deutsch-sowjetischer Bauingenieur und Architekt